Sanicula bavarica är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Hans Ludwig Krause. Sanicula bavarica ingår i släktet sårläkor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sårläkor
bavarica